Eoalligator is een geslacht van uitgestorven alligatoride krokodilachtigen uit afzettingen uit het Paleoceen van China.

Naamgeving 
In 1964 benoemde Yang Zhongjian de typesoort Eoalligator chunyii. De geslachtsnaam betekent 'alligator van de dageraad'.

Het holotype IVPP V2716 van Eoalligator chunyii is een gedeeltelijk skelet. 

De tweede nominale soort Eoalligator huiningensis werd in 1982 beschreven vanuit Anhui. Het holotype is IVPP V 4058.

Een studie uit 2016 van Chinese alligators door Wang et alii vond Eoalligator chunyii een jonger synoniem van Asiatosuchus nanlingensis en een basaal lid van Crocodylidae. Echter, een volgende studie van Wu et al. was het niet eens met de synonymie van Asiatosuchus nanlingensis en Eoalligator chunyii en vond dat ze verschillend waren op basis van studies uit de eerste hand van de holotypes en cladistische analyse, hoewel ze het eens waren over de classificatie van Eoalligator chunyii als een crocodylide. In 2016 vonden Wang et alii dat ook Eoalligator huiningensis een alligatoride, verschillend van Eoalligator chunyii bleek te zijn en verplaatsten Eoalligator huiningensis naar het nieuwe geslacht Protoalligator.

Fylogenie
Eoalligator werd oorspronkelijk geclassificeerd als een uitgestorven familielid van alligators.

Een studie uit 2019 door Massonne et alii omvatte extra taxa uit Zuidoost-Azië en vond dat Eoalligator en Protoalligator verwant waren als basale leden van Alligatoroidea, zoals weergegeven in het onderstaande cladogram:

Uitgestorven reptielen